Die Campeonato Brasileiro Série A 2007 war die 51. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Saisonverlauf 
Die Série A startete am 12. Mai 2007 in ihre neue Saison und endete am 2. Dezember 2007. Während der Austragung des Wettbewerbs fanden in Brasilien vom 13. bis 29. Juli auch die Panamerikanischen Spiele statt.

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Beim Prêmio Craque do Brasileirão wurde Rogério Ceni vom FC São Paulo als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Favorit der Fans wurde ebenfalls Rogério Ceni. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Thiago Neves vom Fluminense FC. Torschützenkönig mit 20 Treffern wurde Josiel da Rocha vom Paraná Clube.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

Anzahl Siege
Tordifferenz
Anzahl erzielter Tore
Direkter Vergleich
Anzahl roter Karten
Anzahl gelber Karten

|}

Torschützenliste 

Liste der Fußball-Torschützenkönige Série A (Brasilien)

Weblinks 
 Série A 2007 – Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com

2007
Fußballsaison 2007